Vladimir Leonov (né en 1987), pilote de moto russe
 Vladimir Leonov (né en 1937), cycliste soviétique